Schaublatt steht für
das Schreibmaterial des Fahrtenschreibers 
Schaublätter, Pflanzengattung der Steinbrechgewächse